Vibrio est un nom de genre pouvant faire référence à :

Vibrio sensu auct. Müller ("Infusoria"), 32 espèces:
 Vibrio aceti Muller, 1783 = Turbatrix aceti (Animalia, Nematoda, Panagrolaimidae)
 Vibrio acus
 Vibrio anser Müller, 1786 = Dileptus anser (O.F. Müller, 1786) Dujardin, 1841 (Ciliophora, Tracheliidae)
 Vibrio bacillus Müller, 1773
 Vibrio bipuncatus Müller, 1786
 Vibrio anguillula
 Vibrio coluber
 Vibrio falx Müller, 1773
 Vibrio gordius
 Vibrio intestinum
 Vibrio lineola Müller, 1773
 Vibrio lunula Müller, 1786
 Vibrio malleus
 Vibrio paxillifer Müller, 1786
 Vibrio rugula Müller, 1786
 Vibrio undula
 Vibrio serpens
 Vibrio serpentulus
 Vibrio spirillum
 Vibrio tripuncatus Müller, 1786
 Vibrio vegetalis
 Vibrio Müller, 1773 = Vibrio (Ochrophyta, Bacillariophycidae incertae sedis)

 Vibrio sensu auct. Ehrenberg (Infusoria, Vibrionia)
 Vibrio prolifer Ehrenberg, 1838
 Vibrio tremulans Ehrenberg, 1838
 Vibrio subtilis Ehrenberg, 1835 = Bacillus subtilis (Ehrenberg, 1835) Cohn, 1872

 Vibrio sensu auct. Dujardin, 1841, p. 216  ("Infusoires", "Premier ordre", "famille des Vibrioniens") (="Vrais vibrions")
 Vibrio ambiguus Dujardin, 1841 ("Vibrion douteux") = Vibrio Müller, 1773 (Ochrophyta, Bacillariophycidae incertae sedis)
 Vibrio bacillus Müller, 1773 ("Vibrion baguette")
 Vibrio lineola Müller, 1773 ("Vibrion linéole")
 Vibrio prolifer Ehrenberg, 1838
 Vibrio rugula Müller, 1786 ("Vibrion rugule")
 Vibrio serpens Müller ("Vibrion serpent")
 Vibrio subtilis Ehrenberg, 1838 ("Vibrion subtil")
 Vibrio tremulans Ehrenberg, 1838

 Vibrio sensu auct. Pacini, 1854 (Vibrioni) = Vibrio (Bacteria, Vibrionaceae)
 Vibrio cholera Pacini, 1854

 Vibrio sensu auct. Cohn, 1875 (Vibrionen)
 Vibrio prolifer Ehrenberg, 1838 (Cohn, 1875, p. 132)
 Vibrio subtilis Ehrenberg, 1838 (Cohn, 1875, p. 132)

 Vibrio sensu auct. Eyferth, 1879, pp. 2, 3 ("Schizophytae") 
 Vibrio lineola Ebg. (Cohn, 1875, p. 129) = Bacterium lineola (Eyferth, 1879, p. 2)
 Vibrio rugula Ebg. (Eyferth, 1879, pp. 3, 21)
 Vibrio serpens Ebg. (Eyferth, 1879, pp. 3, 21)
 Vibrio synxanthus Ehrenberg. = Bacterium xanthinum (Cohn, 1875, p. 120)
 Vibrio tremulans Ebg. = Bacterium lineola (Eyferth, 1879, p. 2)

Homonymie de genre en biologie